Borchers ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Borchers (1864–1929), sächsischer Berghauptmann
 Anna Borchers (1870–1918), deutsche Diakonisse und Kindergärtnerin
 Bodo Borchers (1835–1898), deutscher Sänger (Tenor) und Theaterschauspieler
 Carl Borchers (Georg Heinrich Carl Borchers; 1811–1872), deutscher Botaniker und Obstzüchter
 Charles M. Borchers (1869–1946), US-amerikanischer Politiker
 Christl Cranz-Borchers (1914–2004), deutsche Skirennläuferin, siehe Christl Cranz
 Cornell Borchers (1925–2014), deutsche Filmschauspielerin
 Dagmar Borchers (* 1965), deutsche Philosophin und Hochschullehrerin
 Daniel Borchers (* 1997), deutscher Basketballspieler
 Donald P. Borchers (* 1956), US-amerikanischer Filmproduzent, Drehbuchautor und Regisseur
 Detlef Borchers (* 1955), deutscher Journalist

 Elisabeth Borchers (1926–2013), deutsche Dichterin und Schriftstellerin
 Gustav Borchers (1865–1913), deutscher Schulgesangslehrer 
 Hanna Borchers (1870–1961), deutsche Theaterschauspielerin und Sängerin (Sopran)
 Hans-Jürgen Borchers (1926–2011), deutscher theoretischer Physiker
 Henny Borchers (1864–nach 1910), deutsche Opernsängerin (Mezzosopran)
 Hermann Borchers (1903–1973), deutscher Politiker (SRP, BDV, DP, CDU), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter
 Heinz Borchers (1903–1993), deutscher Metallurg und Hochschullehrer

 Philipp Borchers (1887–1949), deutscher Bergsteiger und Funktionär des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins (DuOeAV)
 Ronald Borchers (* 1957), deutscher Fußballspieler
 Tölke Borchers (1934–2009), deutscher Politiker (CDU), MdBB
 Walter Borchers (1906–1980), deutscher Kunsthistoriker, Volkskundler und Museumsleiter 
 Wilhelm Borchers (1856–1925), deutscher Metallurg

Siehe auch:
 Borchersen
 Borchert